Columbia Falls kan syfta på:

 Columbia Falls, Maine
 Columbia Falls, Montana